

Cinema 
 Sono innocente (You Only Live Once) – film del 1937 diretto da Fritz Lang

Musica 
 Sono innocente – singolo di Renato Zero del 2006
 Sono innocente – album di Vasco Rossi del 2014

Televisione 
 Sono innocente – programma televisivo di Rai 3